České příjmení Otáhal má více nositelů: 

Karel Otáhal (1901–1972), sochař
Martin Otáhal (* 1996), český fotbalista
Milan Otáhal (1928–2017), historik
Oldřich Otáhal (1884–1953), československý politik
Zdeněk Otáhal (1936–2004), československý vzpěrač

Česká příjmení